Жилисбаев (вариант русскоязычной транскрипции — Жылысбаев) — казахская фамилия.

 Жилисбаев, Бекен Бекенович (1923—2015) — советский и казахстанский певец (тенор).
 Жылысбаев, Максут (1894—1938) — казахский советский общественный и партийный деятель.